Niemcy:
 Barmbek – dawna miejscowość
 Barmbek-Nord – dzielnica Hamburga
 Barmbek-Süd – dzielnica Hamburga
 Hamburg-Barmbek – stacja kolejowa w Hamburgu